Nota: não confundir com Eifel

Por Eiffel pode estar à procura de:
 Gustave Eiffel, engenheiro francês.
 Torre Eiffel, monumento da cidade de Paris
 Eiffel (linguagem de programação), linguagem de programação.
 Ponte Eiffel, uma ponte localizada em Viana do Castelo.
 Ponte Eiffel (Barcelos), uma ponte localizada em Barcelos.
 Edifício Eiffel, edifício em São Paulo, projeto de Oscar Niemeyer.

Desambiguação